Галерас Бланкас има више значења:

 Галерас Бланкас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Галерас Бланкас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику